Открытый чемпионат Ченнаи 2010 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 4 по 10 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Робин Сёдерлинг (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2010 года
2010